

Sigle 
 Target Heart Rate – intervallo di frequenza cardiaca entro il quale effettuare un programma di allenamento in condizioni di sicurezza
 Tutor Hitman Reborn! – manga

Biochimica
 Thr – abbreviazione di treonina

Codici
THR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Teheran-Mehrabad (Iran)

Mineralogia 
 Thr – abbreviazione di thorite

Altro 
 THR – abbreviazione aeronautica di Threshold – Soglia

Note